Oeynhausen (Nieheim) - plaats in Noordrijn-Westfalen
 Bad Oeynhausen - gemeente in Noordrijn-Westfalen
 Oeynhausen (Traiskirchen) - plaats in Neder-Oostenrijk
 Oeynhausen (geslacht) - Westfaals adelsgeslacht